Великі мітридатські сходи
 Малі Мітридатські сходи